Cizre (stad), een Turkse stad gelegen in de provincie Mardin
 Cizre (district), een Turks district in de provincie Şırnak